liberaal parlementariër: Anthon Gerrit Æmile van Rappard (1871-1946)
 burgemeester van Olst en Heemstede: Anthon Gerrit Æmile van Rappard (1907-1970)
 schilder: Anthon Gerard Alexander van Rappard